Nazcacultuur, een verdwenen cultuur
Nazcalijnen, tekeningen in het zand in Peru
Nazcaplaat, een tektonische plaat
Nazca (provincie), een provincie van Peru
Nazca (district), een district in Peru
Nazca (stad), een stad in Peru
Nazca (geslacht), een geslacht van spanners (Geometridae)